Cyberdyne Corporation
Cyberdyne Systems